Il capitano degli Ussari (The Stolen Bride) – film del 1927 diretto da Alexander Korda
 Il capitano degli ussari – film del 1940 diretto da Sàndor Szlatinay